

Топонім 

 Кирджалі — місто в Болгарії.
 Кирджалі — община в Болгарії.
 Кирджалі — водосховище в Болгарії, на річці Арда.
 Кирджалі — гідроелектростанція в Болгарії.

Інше 
 «Кирджалі» — повість О. С. Пушкіна.